Stati Uniti d'America
 Pinckney – villaggio della Contea di Livingston, Michigan
 Pinckney – città della Contea di Lewis, New York